Плюмерга́, Плюмерґа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 105 км на південний захід від Ренна, 16 км на північний захід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1391 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 3702,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Плюмерга на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії 
 [ Розташування муніципалітету Плюмерга на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан